FA Premier League 2004/2005 vanns av Chelsea.

Tabell

Anmärkningslista

2004 i Storbritannien
2005 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2004/2005
2004/2005